Deux batailles ont été livrées à Dego, en Italie, pendant les guerres de la Révolution française :
 Bataille de Dego, qui voit l'affrontement entre les troupes françaises et les troupes autrichiennes le  ;
 Bataille de Dego, qui voit l'affrontement entre les troupes françaises de Bonaparte et les troupes autrichiennes les 14 et .